La GFF Elite League 2020 iba ser la edición número 19 de la GFF Elite League, la competición deportiva de Guyana. Participarían 10 equipos en la quinta temporada de la Elite League, los mismos que jugaron la temporada pasada ya que no hubo ascensos y descensos. El Fruta Conquerors sigue como el campeón defensor. Debido a la pandemia del coronavirus, la temporada comenzaría el 1 de agosto y terminaría en 31 de diciembre. Sin embargo, debido a las elecciones el torneo fue cancelado.

Equipos participantes

Ascensos y descensos

Tabla de posiciones 
Actualizado el 27 de febrero de 2020

Véase también 
 CONCACAF Caribbean Club Shield 2021

Referencias 

Guyana en 2020
Fútbol en 2020
Temporadas de la GFF Elite League